Prokesch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Prokesch (1930–2010), österreichischer Journalist und Autor
 Anton Prokesch von Osten (1795–1876), altösterreichischer General, Diplomat und Reiseschriftsteller